Gobernadores de Santa Cruz hace referencia a:

Anexo:Gobernadores de Santa Cruz (Argentina)
Anexo:Gobernadores de Santa Cruz (Bolivia)